Unipass est une tarification multimodale portée par Rennes Métropole et le conseil régional de Bretagne permettant d'utiliser avec un seul et même titre les réseaux STAR et TER Bretagne autour de Rennes.

Histoire 

La tarification Unipass est mise en place en , après une phase d'expérimentation lancée au printemps 2000 entre Rennes et Montreuil-sur-Ille et étendue en septembre 2000 au trajet entre Rennes et Corps-Nuds.

Le projet est initialement porté par trois collectivités : le District de Rennes, le conseil général d'Ille-et-Vilaine et le conseil régional de Bretagne.

Fonctionnement

Titres disponibles 
En zone 1, les titres Unipass permettent l'accès de façon indifférenciée aux réseaux STAR et TER Bretagne à travers trois offres disponibles sur la carte KorriGo :
 Titre dix voyages ;
 Abonnement hebdomadaire ;
 Abonnement mensuel.

Les zones 
Le système s'articule autour des cinq axes de l'étoile ferroviaire rennaise. Il est divisé en trois zones :
 la zone 1 concerne le périmètre de Rennes Métropole et donc du réseau STAR ;
 la zone 2 concerne les gares de Saint-Germain-sur-Ille et Saint-Médard-sur-Ille, au nord de Rennes ;
 enfin, la zone 3 concerne seulement la gare de Montreuil-sur-Ille, située après celle de Saint-Médard-sur-Ille.

Gares desservies 
En dehors de la gare de Rennes, voici la liste des gares couvertes par la tarification Unipass organisée selon les cinq axes de l'étoile ferroviaire rennaise.

 Rennes-Vitré : Gare de Cesson-Sévigné.
 Rennes-Saint-Malo : Gare de Rennes-Pontchaillou, Gare de Betton, Gare de Chevaigné, Gare de Saint-Germain-sur-Ille, Gare de Saint-Médard-sur-Ille, Gare de Montreuil-sur-Ille.
 Rennes-Saint-Brieuc : Gare de L'Hermitage-Mordelles.
 Rennes-Redon : Gare de Saint-Jacques-de-la-Lande, Gare de Ker Lann, Gare de Bruz.
 Rennes-Châteaubriant : Gare de Rennes-La Poterie, Gare de Vern, Gare de Saint-Armel, Gare de Corps-Nuds.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 KorriGo

Liens externes 
 
 

Transport en commun en France
Transport ferroviaire en Ille-et-Vilaine
Transport à Rennes
Titre de transport